Постоя́нная вре́мени — характеристика экспоненциального процесса, определяющая время, через которое некоторый параметр процесса изменится в «е» раз (е≈2,718).

В радиотехнике 

В радиотехнике постоянная времени  характеризует длительность протекания переходного процесса, обычно это тот промежуток времени, в течение которого реакция схемы на единичный скачок (функция Хевисайда) достигает  от своего конечного значения. Также постоянная времени характеризует время убывания реакции до уровня  от своего первоначального значения.

Фильтры 
Постоянная времени связана с граничной частотой, либо с частотой пропускания фильтра нижних частот:

См. также 
 Время релаксации
 RC-цепь
 LR-цепь

Ссылки 
 
 Conversion of time constant τ to cutoff frequency fc and vice versa
 All about circuits — Voltage and current calculations

Электричество
Радиотехника